Diadem steht für: 

 Diadem, eine Stirnbinde 
 Diadem (Buchreihe), eine Buchreihe des britischen Schriftstellers John Peel
 den Eigennamen von α Comae Berenices, einem Stern
 Diadem (Rose), eine Rosensorte
 ein Computerprogramm der Firma National Instruments, siehe NI DIAdem
 seit 1960 ein Produktname der Firma Fulda Reifen (heute Goodyear)
 Diadem (Bandname), ein Musikprojekt u. a. mit Diether Dehm (Album "Grosse Liebe.Reloaded")

Siehe auch:
 Diadema